Pirzada ist der Familienname folgender Personen:

 Abdul Hafiz Pirzada (1935–2015), pakistanischer Jurist und Politiker
 Syed Sharifuddin Pirzada (1923–2017), pakistanischer Beamter und Politiker